Vallmanya puede hacer referencia a:
 Valmanya, comuna francesa.
 Vallmanya (Alcarrás), localidad de la provincia de Lérida (España).
 Vallmanya (Pinós), localidad de la provincia de Lérida (España).